Une place au soleil peut désigner :

 Une place au soleil (Framed), téléfilm américain de Daniel Petrie Jr. diffusé en 2002 ;
 Une place au soleil (A Place in the Sun), film américain de George Stevens sorti en 1951.

Voir aussi